Праафразийский язык — гипотетический праязык, от которого произошли все современные афразийские языки. Хотя оценки сильно различаются, ученые полагают, что на нем говорили около 12 000-18 000 лет назад, то есть между 16 000 и 10 000 лет до н. э. Реконструкция праафразийского пространства проблематична и по большей части отсутствует. Более того, нет единого мнения относительно того, где была расположена афразийская прародина.

Прародина
Реконструированные слова, обозначавшие фауну и флору, а также свидетельства о языковом контакте с языковыми семьями из Евразии,позволяют предположить, что прародина находилась на Ближнем Востоке, возможно, в Леванте. Некоторые генетики и археологи выступают за обратную миграцию праафразийских носителей из Западной Азии в Африку уже в 10-м тысячелетии до нашей эры. Они предполагают, что натуфийская культура могла говорить на праафразийском языке незадолго до её распада на подъязыки. Эта гипотеза подтверждается афразийскими терминами раннего скота и сельскохозяйственных культур как в Анатолии, так и в Иране. Доказательства того, что на юге Аравии ранее говорили на кушитском языке, также говорят о ближневосточном происхождении, но некоторые предложения также утверждают, что Северная Африка или Африканский Рог являются возможными местами происхождения.

Литература 
 Орел В. Э. К происхождению личных местоимений в семито-хамитском. // Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе. Конференция памяти В. М. Иллич-Свитыча. М., 1990, стр. 54.
 Общая афразийско-севернокавказская культурная лексика  // Старостин. С. А. Труды по языкознанию. С. 256-264 и комментарии на с. 876-881.
 Ehret C. Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary. Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1995.

Примечания

Ссылки 
 Праафразийская языковая общность и афразийский праязык 

Афразийские языки
Праязыки